Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је савладао Кеја Нишикорија са 6:3, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Канаде у тенису 2016.
Отворено првенство Канаде у тенису — мушкарци појединачно